Шихт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шихт, Генриетта Вильгельмина (1793—1831) — немецкая певица.
 Шихт, Иоганн Готфрид (1753—1823) — немецкий дирижёр, органист, скрипач и композитор.

См. также 
 Шихта